Julia Mühlbacher (2004-), sauteuse à ski autrichienne
Reinhard Mühlbacher (1943-), chanteur allemand